Amoreia pode designar as seguintes espécies de peixes:
 Bathygobius soporator
 Gobioides broussonnetii
 Gymnothorax ocellatus

Desambiguações de espécies